Annie River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Annie River (North Kennedy River), Nebenfluss des North Kennedy River in Queensland, Australien.
 Annie River (Victoria), Nebenfluss des Buffalo River East Branch

Siehe auch:
 Anne River